Az 1958–1959-es Nationalliga A volt a 62. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Young Boys volt. A szezont újra a Young Boys csapata nyerte, a bajnokság történetében kilencedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság